Ивановский — сельский посёлок в составе Ильино-Заборского сельсовета городского округа Семёновский.

Посёлок располагается на правом берегу реки Керженца.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский